Ce nom peut désigner :
 Urbanisme, discipline de l'organisation de la ville et de ses territoires. Parmi les outils utilisés dans cette discipline se trouve le Système d'information géographique (S.I.G) qui lui-même utilise en général lUrbanisme informatique''.
 Urbanisme est une revue d'urbanisme existant depuis 1932.
 Urbanisme (informatique)''', méthode d'organisation et d'amélioration du système d'information